Diese Liste enthält römisch-katholische Kirchen und Kapellen in der Türkei, unabhängig davon, ob dort der lateinische oder ein östlicher Ritus gepflegt wird.

Einzelnachweise 

Kirchen
Turkei
Turkei
 romisch-katholisch